Риго́ () — французская (и не только) фамилия:

 Риго, Андре (1761—1811) — участник Революции на Гаити, вождь мулатов.
 Риго, Гиацинт (Hyacinthe Rigaud, 1659—1743) — французский художник, мастер парадного барочного портрета.
 Риго, Жак (Jacques Rigaud, 1680—1754) — французский художник, гравёр.
 Риго, Жак (Jacques Rigaut, 1898—1929) — французский писатель.
 Риго, Ипполит (Hippolyte Rigault, 1821—1858) — французский писатель.
 Риго, Никола (Nicolas Rigault, 1577—1654) — французский филолог.
 Братья Риго — французские поэты, сочинявшие на лангедокском наречии:
 Риго, Кирилл (Cyrille Rigaud, 1750—1824) — французский поэт, драматург и баснописец.
 Риго, Огюстэн (Augustin Rigaud, 1760—1835) — поэт и баснописец.
 Риго, Рауль (Raoul Rigault, 1846—1871) — французский революционер, член Парижской Коммуны.
 Риго, Фернан (род. 1962) — бельгийский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.
 Риго, Ондржей (1955—2022) — чехословацкий серийный убийца.

Топоним 
 Риго — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)
 Риго — муниципалитет в Канаде

Гидроним 
 Риго — река в департаменте Пюи-де-Дом (Франция)

См. также 
 Рибо